Joan Sutherland, Joan Maisie Kelly (1890–1947) angol írónő álneve 
 Joan Sutherland, Dame Joan Alston Sutherland (1926–2010) ausztrál operaénekesnő